Bostrychocentrum metcalfi är en snäckart som beskrevs av F. G. Thompson 1974. Bostrychocentrum metcalfi ingår i släktet Bostrychocentrum och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
metcalfi